Spławie – część Poznania
5 miejscowości w Polsce: 
 Spławie – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Drzycim
 Spławie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Golina 
 Spławie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel 
 Spławie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Kołaczkowo
 Spławie – przysiółek w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Chociwel

Inne:
 Spławie – przystanek kolejowy koło Goliny

Dawne miejscowości:
 Spławie – dawna osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo